Смо́лино — деревня в Усвятском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Усвятская волость».

География 
Находится на юге региона, в западной части района, в лесной местности, в 16 км от райцентра и волостного центра — пгт Усвяты, вблизи государственной границы между Российской Федерацией и Республикой Беларусь (Городокский район, Витебская область).

Уличная сеть не развита.

История 
В соответствии с Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года № 420-ОЗ деревня Смолино вошла в состав образованного муниципального образования Усвятская волость.

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Просёлочная дорога.

Ссылки 
 Смолино (Усвятский район) на Викимапии

Примечания 

Населённые пункты Усвятского района